Sul — pontos cardeais
Sul (São Pedro do Sul) — freguesia portuguesa
Sul (Goiânia) — bairro
Sul (série de televisão) — série de televisão portuguesa

Desambiguações de topônimos